Пшени́чне — село в Україні, у Кремінській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області. Населення становить 69 осіб. Орган місцевого самоврядування — Новокраснянська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Пшеничне

Села Луганської області